Sion kan henvise til:

 Sion, Schweiz - En by i Schweiz
 FC Sion - en fodboldklub i byen Sion
 Sion (borg) - En borg
 Sions Sogn - Et sogn i København
 Sions Kirke - En kirke i København
 Sions Priorat - Et konspiratorisk priorat

Se også 
 Zion (flertydig)